Le mot cartésien, comme adjectif, qualifie différentes notions liées à René Descartes, philosophe, mathématicien et physicien français du  ; comme nom commun, il désigne les personnes qui adhèrent à sa philosophie ou ont défendu ses thèses, notamment lors de la Querelle des forces vives.

en philosophie 
 cartésianisme : courant philosophique qui se réclame de René Descartes ;
 doute cartésien : composante importante de la philosophie de René Descartes ;
 dualisme cartésien : la conception philosophique de René Descartes concernant le rapport entre le corps et l’esprit ;
 théâtre cartésien : terme de dérision pour désigner un aspect déterminant de certaines conceptions de l’esprit, qualifié de dualisme cartésien ;
 méditations cartésiennes : ouvrage d’Edmund Husserl.

en mathématiques 
 repère cartésien : en géométrie affine, repère qui associe à tout point d’un espace un ensemble de coordonnées, est constitué d’un point de l’espace et d’une base ;
 coordonnées cartésiennes : dans un espace muni d’un repère cartésien, déterminent une position ;
 équation cartésienne : en géométrie analytique, une équation entre coordonnées cartésiennes ;
 produit cartésien : produit d’ensembles, donne un ensemble de couples ;
 produit cartésien : ou somme cartésienne, en théorie des graphes, est une opération sur deux graphes ;
 catégorie cartésienne : en théorie des catégories, une catégorie munie d’un objet terminal et du produit binaire ;
 arbre cartésien : en algorithmique, un arbre binaire construit à partir d’une séquence de nombres.